Oláh Gábor (1881–1942) költő, író
 Oláh Gábor (1938) filmrendező
 Oláh Gábor (1976) labdarúgó-játékvezető
 Oláh Gábor (?) dobos

Jegyzetek